Antonín Spěvák je jméno více osob:

 Antonín Spěvák (atlet) – bývalý československý atlet, tyčkař
 Antonín Spěvák (fotbalista) (*1971) – bývalý český fotbalista